Glantschach ist der Name folgender Orte:

 Glantschach (Gemeinde Gallizien), Katastralgemeinde von Gallizien, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Katastralgemeinde Glantschach (Gemeinde Liebenfels), Katastralgemeinde der Gemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Glantschach (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft in der Gemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gemeinde Glantschach, eine ehemalige Gemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan (1850–1875)